Гаврии́л Андре́ев: